Cyclops latipes – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1927 roku przez biologa Arthura George'a Lowndesa.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops latipes Lowndes, 1927. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1927 roku